El Torneig de Palerm 2019, oficialment conegut com a Palermo Ladies Open 2019 i tradicionalment Internazionali Femminili di Palermo 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 27a edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 28 de juliol de 2019 al Country Time Club de Palerm, Itàlia. Aquest torneig va retornar al circuit després de sis anys d'absència.

La tennista suïssa Jil Teichmann va guanyar el segon títol de la temporada i de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
WTA Tour 2019